Hangaroa bezeichnet
 die Hauptstadt der Osterinsel, Hanga Roa
 einen Ort in Neuseeland, Hangaroa (Neuseeland)
 einen Fluss in Neuseeland, Hangaroa River